Pierre Grassin (v. 1500-1569), homme politique français ;
 Robert Grassin (1898-1980), coureur cyclisme français ;
 Simon Claude Grassin de Glatigny (1701-1776), homme de guerre français.

Autres 
 Arquebusiers de Grassin ;
 Madame des Grassins, personnage de La Comédie humaine ;
 Maison Martinet et Grassin, monument historique de Pérouges ;
 Rue Alexis-Grassin, une rue de Nantes.

Homonymie de patronyme